Кутнеј има више значења:
 Округ Кутнеј (Ајдахо)
 Кутнеј (Ајдахо)